27-й чемпионат Южной Америки был проведён в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле. Он стартовал 5 декабря 1959 года матчем между сборной Бразилии и сборной Парагвая, а завершился 25 декабря 1959 года матчем между Эквадора и Парагвая. Это был так называемый дополнительный розыгрыш без вручения наград, хотя позже все дополнительные турниры были признаны КОНМЕБОЛ в качестве официальных.

Участники 

 
 
 
 
 

, ,  и  отказались от участия в турнире.

Формат 
Регламент турнира не изменился — однокруговой турнир, два очка за победу, одно очко за ничью и ничего за поражение. Команда, набравшая наибольшее количество очков становится победителем.

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Хосе Санфилиппо

4 мяча
  Марио Бергара

3 мяча
  Пауло Писанески
  Альсидес Сильвейра, Хосе Франсиско Сасия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1959 (Эквадор) на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1959 году
Декабрь 1959 года
Чемпионаты Южной Америки в Эквадоре
1950-е годы в Эквадоре
Международные соревнования по футболу в Эквадоре